Ранчо Вибориљас има више значења:

 Ранчо Вибориљас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Вибориљас (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику